Жилин, Николай:
 Жилин, Николай Алексеевич (1878—1922) — русский юрист, член IV Государственной думы от Киевской губернии.
 Жилин, Николай Васильевич (1850—после 1917) — член IV Государственной думы от Вятской губернии.
 Жилин, Николай Николаевич (1932—2015) — советский и российский кинооператор.